Ortsverband steht für:
 die regionale Unterteilung von Organisationen, siehe Verband (Recht) #Regionale Unterteilung

 THW-Ortsverband
 Ortsverband Dresdner Künstlerinnen, siehe Gruppe Dresdner Künstlerinnen

Siehe auch:
 Ortsverein